El Abra kan syfta på följande platser:

Chile 

 El Abra (gruva), Región de Antofagasta, Provincia de El Loa,

Mexiko 

 El Abra, San Luis Potosí, ort, Ciudad Valles, 
 El Abra, Veracruz, ort, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar